Jamyang Lama bezeichnet:

 Jamyang Lama, den Klostergründer von Labrang Trashi Khyil und die auf ihn zurückgehende Inkarnationslinie Jamyang Shepa
 Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892), buddhistischer Meister